hrabstwo Dickinson (ang. Dickinson County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Dickinson (ang. Dickinson County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Dickinson (ang. Dickinson County) w USA, w stanie Michigan